Тета — літера грецької абетки
 Тета-ритм
 Триетилентетрамін
 Тета (Theta) — передмістя Йоганнесбурга, ПАР
 Тета — діалектне позначення тітки